Karl II är namnet på flera regenter:

Kejsare och kungar 
 Karl den skallige, kung av Västfrankiska riket 843–877 och romersk kejsare 875–877
 Karl Knutsson (Bonde), kung av Sverige på 1400-talet, som kallade sig Karl II men oegentligt har fått heta Karl VIII i den svenska regentlängden, eftersom han var den siste Karl-kungen före Karl IX
 Karl II, kung av England och Skottland 1660–1685
 Karl den vansinnige, kung av Spanien, Neapel och Sicilien 1665–1700
 Den tysk-romerske kejsaren Karl VI som kung av Böhmen 1711–1740
 Karl II av Neapel, greve av Anjou och Provence, kung av Neapel
 Karl II av Navarra, kung av Navarra
 Karl II av Ungern, kung av Ungern
 Karl II av Rumänien, kung av Rumänien
 Den svenske kungen Karl XIII som kung av Norge 1814–1818

Furstar 
 Karl II av Inre Österrike, ärkehertig av Inre Österrike
 Karl II av Hessen-Kassel, lantgreve av Hessen-Kassel
 Karl II av Parma, hertig av Parma
 Karl II av Mecklenburg-Strelitz, hertig av Meckenburg-Strelitz
 Karl II av Braunschweig-Wolfenbüttel, hertig av Braunschweig-Wolfenbüttel
 Karl II, furste av Monaco 1581–1589

Se även 
 Lista över regenter med namnet Karl

Regentnamn